Sòrburu (en bribri, Sòrbulu) son una raza de diablos que, según la mitología bribri, fueron los primeros seres en habitar el mundo. 

Los Sòrburu eran seres muy parecidos a las personas, pero muy crueles, y donde ellos sembraban todo se convertía en zacate y no volvían a crecer los árboles, el maíz ni las cosechas. Comían pollos, guacamayas, y zorros secos, los cuales usaban como maracas. También usaban tambores, caracolas y cuernos como instrumentos musicales. 

El jefe de los Sòrburu es Sórkura, padre de Sibúkomo y abuelo de Sibú. Cuando el dios nació, los Sòrburu lo buscaron para matarlo, así que el niño fue llevado por su madre Sìitami hasta Dìratuaa Lòratuaa, el hogar de las hormigas. Al crecer, el muchacho regresó al mundo inferior, haciendo toda clase de malos agüeros contra los Sòrburu por haber tratado de matarlo. Al final, luego de matar a Sórkura, el dios los engañó para que descuartizaran y asaran a su jefe, y luego los envió al mar.

Véase también 
Sibú
Sórkura
Bé

Mitología bribri
Demonios